Medibank International 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Medibank International rozgrywany w dniach 7–13 stycznia 2007 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 436 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Australii

nl:WTA-toernooi van Sydney 2007